Hradišťský vrch nebo Hradištský vrch je název více vrcholů nebo lokalit v Česku:

 Hradištský vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Tachov
 Hradišťský vrch (Novohradské podhůří) – vrchol v Novohradském podhůří, 780 m n. m.
 
 Hradišťský vrch (Táborská pahorkatina) – vrchol v Táborské pahorkatině, 478 m n. m.